Rand kan som auktorsförkortning betyda:

 Austin L. Rand
 Austin Loomer Rand
 Edward Lothrop Rand
 Edward Sprague Rand

Robotskapade auktorsförkortningar